Тузлівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:

 Тузлівська волость — Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії;
 Тузлівська волость — Одеського повіту Бессарабської губернії.